Agostino Masucci – pittore italiano
 Gaetano Masucci – calciatore italiano
 Oliver Masucci – attore tedesco